Anus- dio probavnog trakta
Anus- jezik u Australiji
Anus-pleme u Australiji
Anus-selo u Burgundiji, Francuska